IAV steht für:
 IAV GmbH, Unternehmen der Autoindustrie
 IAV, historischer Name der International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior
 Influenza-A-Virus
 Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Marokko
 Institution d'aménagement de la Vilaine, Organisation in Frankreich

Abkürzung